Građanska inicijativa Tribina "Braća Kašanin" projekt je koji je u vremenskom razdoblju od 1. siječnja 2006. do 31. ožujka 2006. godina provodila Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, a koji je financirala (iznosom od 15.000 kuna) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva iz Zagreba u okviru programskog područja "Naš doprinos zajednici". Voditeljica Tribine je bila "Oazina" projekt-koordinatorica Vesna Nedić, a realizatori su bili Predrag Stojanović i Jovan Nedić.

Primarni cilj Tribine bio je da se stanovnici Belog Manastira i Baranje (a i šire) upoznaju sa životom braće Kašanin, prof. dr. Radivoja Kašanina, matematičara, sveučilišnog profesora i akademika, i dr. Milana Kašanina, književnika, povjesničara književnosti i umjetnosti, kustosa i direktora muzeja i galerija, rođenih u Belom Manastiru 21. svibnja 1892. odnosno 21. veljače 1895. (po starom kalendaru). Radivoj Kašanin je umro 30. listopada 1989, a Milan 21. studenog 1981. godine. Sekundarni cilj bio je da se podstaknu i druge organizacije i pojedinci da na sličan način afirmiraju i druge zaslužne Baranjce koji su pali u zaborav.

Tribinom se iniciralo istraživanje života i rada braće Kašanin (naročito njihovih baranjskih korijena) i razni načini čuvanja uspomena na njih i na njihovo djelo (postavljanje spomen-ploče na mjestu rodne kuće ili na nekom drugom pogodnom mjestu, imenovanje neke ulice po njima, prikupljanje eksponata za prateću izložbu i buduću spomen-zbirku, nabava izabranih djela u osam knjiga Milana Kašanina za Gradsku knjižnicu, podsticanje građana na čitanje pripovijedaka i romana Milana Kašanina, objavljivanje članaka o njima u lokalnim listovima i časopisima, priprema priloga o njima za "Baranjski leksikon" i Wikipediju, umnožavanje novinskog feljtona objavljenog povodom 90. rođendana Radivoja Kašanina, objavljivanje knjižice "S njive do akademije" s njihovim biografijama te brošure o samoj Tribini...).

Središnji dio projekta održan je u subotu, 25. ožujka 2006. godine u svečanoj dvorani u belomanastirskoj Ljepotici (zgradi P+8). Uz prateću izložbu o životu i radu braće Kašanin, o Radivoju Kašaninu govorio je matematičar prof. dr. Vladimir Mićić, porijeklom iz Belog Manastira, a o Milanu Kašaninu dr. Bojan Đorđević. Specijalni gost bila je Marina Bojić, kćerka Milana Kašanina.

Baranjski leksikon
Manifestacije u Hrvatskoj
Beli Manastir